Кесслер (Keßler и Kessler) — немецкая и еврейская фамилия, образованная от профессии котельщика.

Персоналии 

 Кесслер, Александр Эдуардович (1859—1927) — российский и советский метеоролог и химик.
 Кесслер, Були (1896—1971) — нидерландский футболист.
 Кесслер, Гарри (1868—1937) — англо-немецкий граф, дипломат, писатель и покровитель современного искусства.
 , французский организатор культуры и политический советник по культуре.
 Кесслер, Де (1891—1943) — нидерландский футболист.
 Кесслер, Долф (1884—1945) — нидерландский футболист и промышленник.
 Кесслер, Дональд (род. 1940) — сотрудник НАСА, автор эффекта Кесслера.
 Кесслер, Дувид (; 1860—1920) — еврейский актёр, режиссёр, антрепренёр, один из самых известных артистов периода расцвета еврейского театра на идише в США.
 Кесслер, Иоганн (1502—1574) — швейцарский теолог-протестант.
 Кесслер, Карин (род. 1939) — западногерманская бегунья на средние дистанции.
 Кесслер, Карл Фёдорович (1815—1881) — русский зоолог.
 Кесслер, Коди (род. 1993) — игрок в американский футбол.
 Кесслер, Надин (род. 1988) — немецкая футболистка.
 Кесслер, Марта Андреевна (род. 2009) — российская киноактриса.
 Кесслер, Миккел (; род. 1979) — датский боксёр-профессионал.
 Кесслер, Рид (род. 1994) — американская конкуристка.
 Кесслер, Роберт (1914—2001) — американский профессиональный баскетболист.
 Кесслер, Тодд (род. 1972) — американский сценарист, драматург, продюсер и режиссёр.
 Кесслер, Тонни (1889—1960) — нидерландский футболист.
 Кесслер, Ульрих (1894—1983) — немецкий офицер, генерал авиации. Кавалер Рыцарского креста Железного креста
 Кесслер, Хайнц (1920—2017) — военный и политический деятель ГДР.
 Кесслер, Хенри (род. 1998) — американский футболист.
 Кесслер, Эдуард Фёдорович (1814—1878) — русский генерал, военный инженер, участник покорения Кавказа.
 Кесслер, Эрнест Эрнестович (?—1896) — преподаватель латинского языка.

См. также 
 Кеслер